Атлантроп (, род. п.  — «Атлас» (горная система в Африке) и  — «человек») — североафриканский подвид Homo erectus, живший около 700 тыс. лет назад.

История открытия 
Известен по находкам экспедиции под руководством К. Арамбурга и Р. Гоффстегтера, сделанным в 1954—1955 годах близ Тернифина (Тигенифа) в вилайете Маскара в районе Орана (Алжир) — трём нижним челюстям и теменной кости.

Внешний облик 
Найденные челюсти характеризуются примитивным строением: массивностью, отсутствием подбородочного выступа, крупными зубами. Судя по этим признакам, атлантроп находился приблизительно на том же уровне морфологического развития, что и питекантроп. Рост был 140 см, вес 50 кг.

Материальная культура 
Вместе с костями обнаружены каменные орудия ашельской культуры раннего палеолита.

Литература 
 Урысон М. И. Новейшие палеоантропологические открытия в Африке, «Советская антропология», 1957, № 1
 Якимов В. П. «Атлантроп» — новый представитель древнейших гоминид, «Советская этнография», 1956, № 3.

Ссылки 
 Атлантропы из Тернифина в каталоге находок на сайте Антропогенез.RU

Homo erectus
Палеолит Африки
Находки гоминид
История Алжира